Ivan Zorman je osebno ime več znanih Slovencev:

 Ivan Zorman (1889 - 1957), pesnik, glasbenik, prevajalec v ZDA
 Ivan Zorman (1889 - 1969), kulturni delavec, galerist, likovni kritik